Los caninos (Caninae) son la única subfamilia de cánidos que cuenta con representantes vivos. A ella pertenecen todos los cánidos que habitan actualmente la Tierra, como perros, lobos, chacales, coyotes, cuones,  dingos, licaones y zorros. El primer registro fósil data de hace 34 millones de años.

Evolución 
Surgieron a principios del Oligoceno, hace unos 34 millones de años. Los Caninae se dispersaron por primera vez hacia otros continentes cuando una especie procedente de Norteamérica, Eucyon davisi, pudo cruzar el estrecho de Bering y extenderse por Eurasia y África. Allí Caninae experimentó la mayor diversificación de su historia evolutiva, especialmente en Asia, dando lugar a los típicos cánidos modernos. Más adelante, estas especies originadas en el Viejo Mundo, como lobos, cuones y zorros, cruzaron de nuevo el estrecho de Bering e invadieron Norteamérica a principios del Pleistoceno, periodo en el cual alcanzan por primera vez Sudamérica durante el Gran Intercambio Americano.

Especies 
La subfamilia Caninae engloba las siguientes especies:

 Género Atelocynus
 Atelocynus microtis - Zorro de orejas pequeñas.
 Género Alopex
 Alopex lagopus - Zorro ártico.
 Género Canis
 Canis adustus - Chacal listado.
 Canis aureus -  Chacal dorado.
 Canis latrans - Coyote. 
 Canis lupus - Lobo gris
 Canis lupus sp. familiaris - Perro doméstico, subespecie del anterior.
 Canis mesomelas - Chacal de dorso negro.
 Canis rufus - Lobo rojo.
 Canis simensis - Chacal del Semién o lobo etíope. 
 Canis adoxus †
 Canis ameghinoi †
 Canis apolloniensis †
 Canis armbrusteri †
 Canis arnensis †
 Canis cautleyi †
 Canis cedazoensis †
 Canis dirus †
 Canis donnezani †
 Canis edwardii †
 Canis (Eucyon) cipio †
 Canis etruscus †
 Canis ferox †
 Canis gezi †
 Canis lepophagus †
 Canis michauxi †
 Canis mosbachensis †
 Canis nehringi †
 Género Cerdocyon
 Cerdocyon thous - Zorro cangrejero.
 Cerdocyon avius †
 Cerdocyon ensenadensis †
 Género Chrysocyon
 Chrysocyon brachyurus - Aguará-guazú, lobo de crin o boroche.
 Género Cuon
 Cuon alpinus - Cuón alpino o perro jaro.
 Género Cynotherium †
 Cynotherium sardous †
 Género Dasycyon †
 Dasycyon hagenbecki 
 Género Dusicyon †
 Dusicyon australis - Warrah, guará o lobo-zorro de las Malvinas.
 Género Lycaon
 Lycaon pictus - Licaón o perro salvaje africano.
 Género Nyctereutes 
 Nyctereutes abdeslami †
 Nyctereutes donnezani †
 Nyctereutes lockwoodi †
 Nyctereutes megamastoides †
 Nyctereutes procyonoides - Nictereutes, perro mapache o tanuki.
 Nyctereutes sinensis †
 Nyctereutes tingi †
 Género Otocyon
 Otocyon megalotis - Otoción o zorro orejudo.
 Género Pseudalopex
 Pseudalopex culpaeus - Zorro culpeo.
 Pseudalopex fulvipes - Zorro de Darwin.
 Pseudalopex griseus - Zorro chilla o patagónico.
 Pseudalopex gymnocercus - Zorro de Azara o pampeano.
 Pseudalopex sechurae - Zorro sechurano.  
 Pseudalopex vetulus - Zorro Hoary o de dientes pequeños.
 Género Speothos
 Speothos venaticus - Perro del vinagre o de los matorrales.
 Género Urocyon 
 Urocyon cinereoargenteus - Uroción o zorro gris arborícola.
 Urocyon littoralis - Zorro gris isleño.
 Género Vulpes
 Vulpes bengalensis - Zorro indio o de Bengala.
 Vulpes cana - Zorro de Blanford o de Beluchistán.
 Vulpes chama - Zorro de El Cabo.
 Vulpes corsac - Zorro mongol.
 Vulpes ferrilata - Zorro tibetano o arenero.
 Vulpes macrotis - Zorro Kit.
 Vulpes pallida - Zorro pálido.
 Vulpes rueppellii - Zorro de Rupell o de la arena.
 Vulpes velox - Zorrito veloz o cometa.
 Vulpes vulpes - Zorro rojo o común.
 Vulpes zerda  - Feneco o zorro del desierto.

Relaciones filogenéticas 
Los resultados de los análisis de alozima y cromosomas han sugerido varias divisiones filogenéticas:

 Canina Comprende los caninos afines al lobo (géneros  Canis ,  Cuon  y  Lycaon ) incluyen las siguientes especies: perro doméstico  (Canis lupus familiaris) , lobo gris (Canis lupus), lobo rojo (Canis rufus), lobo rojo canadiense (Canis lycaon), coyote (Canis latrans), chacal dorado euroasiático (Canis aureus), lobo dorado africano (Canis anthus) , Lobo etíope (Canis simensis), chacal de lomo negro (Canis mesomelas), chacal rayado (Canis adustus), dhole (Cuon alpinus) y perro salvaje africano (Lycaon pictus).

 Cerdocyonina Caninos sudamericanos, como el perro de monte (peothos venaticus), al zorro Hoary (Lycalopex uetulus), al zorro cangrejero (Cerdocyon thous) y al lobo de crin (Chrysocyon brachyurus).

 Vulpini Caninos afines al zorro, como el zorro veloz (Vulpes velox), el zorro rojo (Vulpes vulpes), el zorro del Cabo (Vulpes chama), el Zorro ártico (Vulpes lagopus), el fénec (Vulpes zerda), el perro mapache (Nyctereutes procyonoides) y el otoción (Otocyon megalotis).

Urocyon Taxón monotípico para el basal zorro isleño (Urocyon littoralis) y el zorro gris (Urocyon cinereoargenteus).

Los dos primeros grupos constituyen la tribu de los Canini, según muestra el siguiente esquema (basado en Lindblad-Toh (2005) y modificado para incorporar los recientes hallazgos sobre Canis, Vulpes, Lycalopex', y Dusicyon''.:

Referencias 

Canidae